Dit is een lijst van afleveringen van de televisieserie Ninjago.

Pilootafleveringen (2011)

Webisodes (2011)

Seizoen 1: Rise of the Serpentine (2011-2012)

Seizoen 2: Legacy of the Green Ninja (2012)

Seizoen 3: Rebooted (2014)

Battle for New Ninjago City

Fall of the Golden Master

Seizoen 4: The Tournament of Elements (2015)

Chen mini-movies (2015)

Seizoen 5: Possession (2015)

Seizoen 6: Skybound (2016)

Tall Tales (2016)

Special: Day of the Departed (2016)

Seizoen 7: The Hands of Time (2017)

Wu's Teas (2017)

The LEGO Ninjago Movie (2017)

Decoded (2017-2018)

Master of the 4th Dimension (2018)

Seizoen 8: Sons of Garmadon (2018)

Seizoen 9: Hunted (2018)

Tales from the Monastery of Spinjitzu (2018)

Seizoen 10: March of the Oni (2019)

Seizoen 11: Secrets of the Forbidden Spinjitzu (2019)

The Fire Chapter

The Ice Chapter

Prime Empire Original Shorts (2020)

Seizoen 12: Prime Empire (2020)

Seizoen 13: Master of the Mountain (2020)

Miniserie: The Island (2021)

Seizoen 14: Seabound (2021)

Reimagined (2022)

The Virtues of Spinjitzu (2022)

Seizoen 15: Crystalized (2022) 

Deense televisieserie
Ninjago, Lijst van afleveringen van